Eyton est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Bessie Eyton (1890-1965), actrice américaine
Charles Eyton (1871-1941), producteur et acteur néo-zélando-américain
Frank Eyton (1894-1962), chanteur anglais
John Eyton (c. 1591-1661), homme politique gallois
Kenrick Eyton (c. 1607-1681), homme politique et avocat gallois
Robert William Eyton (1815-1881), ecclésiastique anglican anglais
Stephen Eyton (fl. 1320), chroniqueur anglais
Thomas Campbell Eyton (1809-1880), naturaliste anglais
Trevor Eyton (né en 1934), homme d'affaires et sénateur canadien

Toponyme

Eyton, village du Herefordshire
Eyton on Severn, village du Shropshire
Eyton upon the Weald Moors, village du Shropshire

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme